Seznami o prekmurskih tiskanih knjigah med 1715 in 1951
 Seznam prekmurskih evangeličanskih tiskanih knjig (1715–1944)
 Seznam prekmurskih katoliških tiskanih knjig (1780–1951)
 Seznam prekmurskih posvetnih tiskanih knjig (1820–1943)